Новографское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новографское — село в Шортандинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новографское — село в Буйском районе Костромской области.